Agios Vasileios kan syfta på följande platser:

Cypern 

 Ayios Vasilios (ort i Cypern), Eparchía Lefkosías,

Grekland 

 Áyios Vasílios (ort), Peloponnesos, Nomós Korinthías, 
 Ágios Vasíleios (ort), Mellersta Makedonien, Nomós Thessaloníkis, 
 Dimos Agios Vasileios, kommun, Kreta, Nomós Rethýmnis, 
 Agios Vasíleios (ort), Joniska öarna, Nomós Kerkýras, 

Robotskapade Cypernförgreningar
Robotskapade Greklandförgreningar